Transbaikalien steht für:

Daurien, eine Landschaft in Ostsibirien
Region Transbaikalien, ein Föderationssubjekt Russlands